Kristina Šundov (Split, 17 september 1986) is een Kroatisch voetbalster die sinds de zomer van 2012 uitkomt voor SC Telstar VVNH dat uitkomt in de Women's BeNe League.

Statistieken

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van Telstar VVNH

Externe link
 Profiel en statistieken van Kristina Šundov op vrouwenvoetbalnederland.nl

Kroatisch voetballer